Беккари́а (Беккария; )
 Беккариа, Джованни (ум. 1279/82) — капитан народа и фактический правитель Павии.
 Беккариа, Джованни Батиста (1716—1781) — итальянский физик.
 Беккариа, Камилла (ум. 1340) — вторая супруга народного капитана Мантуи Гвидо Гонзага.
 Беккариа, Кастелино (ум. — 1358) — сеньор Павии.
 Беккариа, Ланфранко (1124—1198) — епископ Павии, католический святой.
 Беккариа, Манфредо (ум. 1322) — капитан народа (правитель) Павии.
 Беккариа, Мурро (ум. 1259) — правитель Павии.
 Беккариа, Муссо (ум. — 1343) — сеньор Павии.
 Беккариа, Чезаре (1738—1794) — итальянский мыслитель, публицист, правовед и общественный деятель, выдающийся деятель Просвещения.

 Беккария, Ипполито Мария (1550—1600) — итальянский священник, генеральный магистр ордена проповедников (1589—1600).
 Беккария, Марио (1920—2003) — политический деятель Италии, член Христианско-демократической партии.

Примечания

См. также 
 Беккари